El Campeonato de Cuarta División 1917 fue el décimo séptimo campeonato de la Cuarta División y la quinta temporada de la Quinta categoría del fútbol argentino en la era Amateur; fue organizado por la Asociation Argentine Football, y disputado por juveniles, de los clubes que competían en divisiones superiores.

El campeón fue el Racing Club V. y el ganador de la Copa Competencia de esa temporada fue Platense 
IV

El único primer equipo que participó es: Estudiantes de Bernal.

Zona Norte

Sección A

Sección B

Zona Oeste

Sección A

Sección B

Zona Sur

Sección A

Sección B

Notas y referencias

Véase también 

 Campeonato de Primera División 1917
 Campeonato de División Intermedia 1917
 Campeonato de Segunda División 1917
 Campeonato de Tercera División 1917

Fútbol en Argentina en 1917